Hipparchia hermione är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1764. Hipparchia hermione ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Beskrivning

Källor 

Praktfjärilar
hermione